Kiefhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph von Kiefhaber (1855–1855), deutscher General der Infanterie
Johann Karl Sigmund Kiefhaber (1762–1837), deutscher Beamter und Historiker
 Veronika Kiefhaber (* 1976), deutsche Schachspielerin